A 618-as számú elővárosi autóbusz Dabas helyi járata.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Sári-Besnyő*||14
|align=left|
|-
|1|| Dabas, Sári iskola*||13
|align=left|
|-
|2|| Dabas, Sári okmányhivatal||12
|align=left|
|-
|3|| Dabas, Sári Csepp utca||11
|align=left|
|-
|4|| Dabas, Sári Kálvária||10
|align=left|
|-
|5|| Dabas, Sári-Kaparás||9
|align=left|
|-
|6|| Dabas, Felső-Dabas||8
|align=left|
|-
|7|| Dabas, Felsődabasi templom||7
|align=left|
|-
|8|| Dabas, Népbolt||6
|align=left|
|-
|9|| Dabas, Alsó-Dabasi templom||5
|align=left|
|-
|10|| Dabas, kaszinó||∫
|align=left|
|-
|11|| Dabas, Lakos dr. utca||4
|align=left|
|-
|12|| Dabas, Vörösmarty utca||3
|align=left|
|-
|13|| Dabas, gimnázium||2
|align=left|
|-
|14|| Dabas, Laguna||1
|align=left|
|-
|15|| Dabas, vasútállomás||0
|align=left|
|}
*Csak néhány járat érinti.

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Dabas autóbuszvonalai